Sezon 1970/71 Regionalligi – 8. edycja rozgrywek niemieckiej Regionalligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w pięciu grupach: Nord (Północ), West (Zachód), Südwest (Południowy-Zachód), Süd (Południe) oraz Berlin i występowało w nich łącznie 83 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrzowie i wicemistrzowie każdej grupy grali w barażu o dwa miejsca premiowane awansem do Bundesligi, zaś najsłabsze drużyny z każdej grupy spadały do Amateurligi.

Nord (Północ)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Nord w sezonie 1970/71 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 VfL Osnabrück i FC St. Pauli przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 1971/72.
 SV Meppen i VfB Oldenburg spadły do Amateurligi 1971/1972.

West (Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie West w sezonie 1970/71 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 VfL Bochum i Fortuna Düsseldorf wygrały swoje mecze barażowe i awansowały do Bundesligi 1971/72.
 Sportfreunde Hamborn 07 i Bonner SC spadły do Amateurligi 1971/72.

Südwest (Południowy-Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Südwest w sezonie 1970/71 występowało 16 drużyn.

Tabela 

 Borussia Neunkirchen i FK Pirmasens przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 1971/72.
 VfB Theley i Saar 05 Saarbrücken spadły do Amateurligi 1971/72.

Süd (Południe)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Süd w sezonie 1970/71 występowało 19 drużyn.

Tabela 

 1. FC Nürnberg i Karlsruher SC przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 1971/72.
 Wacker Monachium, Viktoria Aschaffenburg, SV Göppingen i VfR Mannheim spadły do Amateurligi 1971/72.

Berlin

Drużyny 

W Regionallidze w grupie Berlin w sezonie 1970/71 występowało 12 drużyn.

Tabela 

 SC Tasmania 1900 Berlin i Wacker 04 Berlin przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 1971/72.
 VfL Nord Berlin i SC Staaken spadły do Amateurligi 1971/1972.

Baraż o awans do Bundesligi

Grupa 1 

 VfL Bochum awansował do Bundesligi 1971/72.
 VfL Osnabrück, FK Pirmasens, Karlsruher SC i SC Tasmania 1900 Berlin pozostały w Regionallidze 1971/72.

Grupa 2 

 Fortuna Düsseldorf awansowała do Bundesligi 1971/72.
 Borussia Neunkirchen, FC St. Pauli, 1. FC Nürnberg i Wacker 04 Berlin pozostały w Regionallidze 1971/72.

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Zobacz też 
 Bundesliga 1970/71

1970
1970 w piłce nożnej
1971 w piłce nożnej
1970 w Niemczech
1971 w Niemczech